«Багратио́новская» — станция Филёвской линии Московского метрополитена. Расположена на линии между станциями «Фили» и «Филёвский парк». Открыта 13 октября  года в составе участка «Фили» — «Пионерская».

Расположена под улицей Барклая.

Рядом со станцией расположено электродепо «Фили».

История и происхождение названия 
Станция была открыта 13 октября  года в составе участка «Фили» — «Пионерская», после ввода в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стало 59 станций. В проекте станция носила название «Орджоникидзе», при открытии получила название в честь князя, полководца и героя Отечественной войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона.

Реконструкция 
В начале октября 2016 года СМИ сообщали о закрытии станций на 4 месяца для реконструкции вместе с «Кутузовской» и «Пионерской». Позже в метро опровергли эту информацию, однако станция всё-таки частично закрывалась на ремонт вместе со станцией «Фили» с 1 июля по 1 ноября 2017 года по направлению к станции метро «Киевская». В это время поезда проезжали станции метро «Багратионовская» и «Фили» без остановки. Поезда, следующие в электродепо «Фили», в течение 4-х месяцев следовали до метро «Филёвский парк», а с 10 июля по 1 ноября 2017 был закрыт на реконструкцию и западный вестибюль.

В восточном, ныне реконструированном вестибюле вплоть до 25 июля 2018 года сохранялись последние в московском метро турникеты старого образца АКП-73, где створки были распахнуты и закрывались при попытке несанкционированного прохода. Во время реконструкции вестибюля турникеты были демонтированы.

Вестибюли и пересадки 
На станции два наземных остеклённых вестибюля, выходы к которым расположены ближе к краям платформы. Из станции можно выйти на обе стороны улицы Барклая. В непосредственной близости от станции находятся улицы Сеславинская и Олеко Дундича, а также Багратионовский проезд. Рядом со станцией находятся знаменитые торговые комплексы «Горбушка» и «Горбушкин Двор».

Станция в цифрах 
Пассажиропоток по станции 34 800 чел./сутки (исследование 2019 года). Пикет ПК86+67.

Техническая характеристика 
Конструкция станции — наземная с островной платформой. Сооружена по типовому проекту из сборного железобетона. Архитектор: Р. И. Погребной.

Оформление 
Колонны, которые поддерживают навес над платформой и эстакаду улицы Барклая, облицованы серым мрамором с металлическими вставками. Путевые стены есть только в середине платформы. Светильники скрыты в ребристом перекрытии. Покрытие платформы — асфальт на котором размещены указатели выходов из вагонов.

При отделке станции использован натуральный гранит, камень и керамогранит.

Путевое развитие 
С западной стороны находится однопутный тупик. С восточной стороны находится съезд и пути в электродепо «Фили».

Наземный общественный транспорт

Галерея

Примечания

Ссылки 

Станции Московского метрополитена
Наземные открытые станции
Филёвский Парк
Станции метрополитена, построенные в 1961 году
Здания и сооружения, построенные в 1961 году в Москве
Станции метрополитена с правосторонними платформами